Toponímia:
 Morón de Almazán, municipi de la província de Sòria a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Morón de la Frontera, localitat de la província de Sevilla (Andalusia, Espanya) 
 Campiña de Morón y Marchena, comarca a la província de Sevilla, a Andalusia
 Taifa de Morón (~1014 - 1066), emirat nascut arran la desintegració del Califat de Còrdova i annexionat per Sevilla 
 Morón (Buenos Aires), ciutat argentina
 Morón (Cuba), ciutat cubana a la província de Ciego de Ávila
 Morón (Veneçuela), ciutat veneçolana, a l'estat de Carabobo

 Biografies:
 Ángel Luis Morón Romero (Madrid, 1969), futbolista espanyol 
 Gisela Morón Rovira (Barcelona, 1976), nedadora de natació sincronitzada 
 Lorenzo Morón Vizcaíno (Marbella, 1970), futbolista i entrenador andalús

 Organitzacions: Club Deportivo Morón, club esportiu argentí de la ciutat de Morón, a la província de Buenos Aires